

Composição das bancadas

Deputados Estaduais 
Esta é a lista de deputados estaduais da Bahia para a legislatura 2015–2019.

Ver também 
 Bahia
 Assembleia Legislativa da Bahia
 Constituição do Estado da Bahia
 Lista de governadores da Bahia
 Deputado estadual

2015-19
Listas de deputados estaduais da Bahia
2015 na Bahia